Rieß von Scheurnschloß ist der Name einer 1832 im Kurfürstentum Hessen mit Namensmehrung von Scheurnschloß in den Adelsstand erhobenen Familie Rieß, die vorher auch in der Schreibung Ries erscheint. Namensträger sind u. a. folgende Personen:

 Reinhard Rieß von Scheurnschloß (1779–1850), kurhessischer Offizier, zuletzt Generalmajor
 Franz Hugo Rieß von Scheurnschloß (1781–1857), kurhessischer Minister
 Carl Rieß von Scheurnschloß (1788–1850), kurhessischer Offizier, zuletzt Generalleutnant à la suite
 Karl Rieß von Scheurnschloß (Minister) (1815–1885), kurhessischer Minister
 Hermann Rieß von Scheurnschloß (1854–1917), preußischer Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Karl Rieß von Scheurnschloß (1863–1948), deutscher Verwaltungsbeamter und Rittergutsbesitzer

Siehe auch:
 Franz Benjamin Ries (1750–1823), Direktor der hessen-kasselischen Regierung in Marburg

Hessisches Adelsgeschlecht